Cot kan syfta på:
 Cotangens, se trigonometrisk funktion
 Cot (ort), en ort i Costa Rica
 Côt, ett annat namn på vindruvan Malbec